Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2014-2015 della Coppa Italia di calcio.

Tabellone

Ottavi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva

Quarti di finale

Risultati

Tabella riassuntiva

Semifinali

Risultati

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Finale

Squadra vincitrice 

Juventus
10º titolo

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia 2014-2015 (turni preliminari)
 Coppa Italia 2014-2015

 2